Sălard ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălard (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Sălard (Mureș), Dorf im Kreis Mureș